Skeptiker (von griechisch , skeptikós ‚zum Betrachten, Bedenken gehörig, geneigt‘) steht für:

 ein durch Skepsis bestimmtes Denken und Verhalten neigender Mensch, siehe Zweifel
 einen Philosophen der philosophischen Richtung des Skeptizismus
 einen Anhänger der Skeptikerbewegung, insbesondere Mitglieder derer Organisationen
 Die Skeptiker, eine Punkrock-Band
 Skeptiker (Zeitschrift), eine deutsche Quartalszeitschrift

Siehe auch:
 Skepsis